Nenadić ist der Familienname folgender Personen:

 Dobrilo Nenadić (1940–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Schriftsteller
 Draško Nenadić (* 1990), serbischer Handballspieler
 Đuro Nenadić (1876–1966), jugoslawischer Forstwissenschaftler
 Milan Nenadić (* 1943), jugoslawischer Ringer
 Mislav Nenadić (* 1992), kroatischer Handballspieler
 Petar Nenadić (* 1986), serbischer Handballspieler
 Velibor Nenadić (* 1957), serbischer Handballspieler